Trettel steht für:

 (24387) Trettel, Asteroid
 Lidia Trettel (* 1973), italienische Snowboarderin